Alopecurus agrestis  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alopecurus agrestis descrita por L. es el Alopecurus myosuroides de  Huds. 
Alopecurus agrestis descrita por Sieber es el Alopecurus creticus de Trin.

Referencias